Kotscharjan (englische Schreibweise Kocharyan) ist ein armenischer Familienname, Namensträger sind:
 Ljussi Kotscharjan, armenische Journalistin und Rundfunkmoderatorin
 Robert Kotscharjan (* 1954), armenischer Politiker, ehemaliger Staatspräsident

Siehe auch:
 Samwel Grigorjewitsch Kotscharjanz